Техе́йма ( ) — топоним:

 Техейма (округ) — округ в американском штате Калифорния.
 Техейма (город) — город в одноимённом округе.
 Техейма (гора) — гора в Северной Калифорнии.

См. также 
 Техама (моль) — моль из семейства огнёвки-травянки.
 Тихама — пустыня на западе и юго-западе Аравийского полуострова.